Vráblík ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Vráblík (* 1983), tschechischer Tischtennisspieler
 Martin Vráblík (* 1982), tschechischer Skirennläufer
 Roman Vráblík (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler